Bromilow ist der Familienname folgender Personen:

 Geoff Bromilow (* 1945), englischer Fußballspieler
 George Bromilow (1930–2005), englischer Fußballspieler
 Joseph Bromilow (1881–1972), US-amerikanischer Leichtathlet
 Tom Bromilow (1894–1959), englischer Fußballspieler und -trainer
 William Bromilow (1889–1965), englischer Fußballspieler